Il singolare del torneo di tennis Winnetka Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alex O'Brien che ha battuto in finale Maks Mirny 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Cecil Mamiit (secondo turno)
 Paul Goldstein (semifinali)
 Assente
 Maks Mirny (finale)

 André Sá (primo turno)
 Maurice Ruah (primo turno)
 Lior Mor (primo turno)
 Alexander Popp (primo turno)
 Alex O'Brien (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Winnetka Challenger 1999